Ricardo Bezerra é um arquiteto, professor universitário, compositor e cantor brasileiro. Compôs três músicas em parceria com Fagner.

Obras
Cavalo Ferro (com Fagner)
Maneera Frufru Manera (com Fagner)
Sina (com Fagner)

Ligações externas
 Entrevista com Ricardo Bezerra

Cantores do Ceará
Compositores do Ceará